Фэрфилд () — город в округах Батлер и Гамильтон, штата Огайо, США, недалеко от него находится один из крупнейших городов штата — Цинциннати. Фэрфилд был основан в 1787 году, но получил статус города лишь в 1955.

История 
1877-Первые поселения города. Патриарх Фред Грох покупает 50 акров земли(0.2 м квадратных)
1953,6 августа-Daily News и Hamilton Journal сообщают о генеральном плане воссоединения полгорода в один большой город(в том числе главные промышленные районы города)
1954,июнь-Референдум о слиянии маленьких деревень в один большой город(в том числе Фэрфилда). Большинство проголосовала «за» воссоединение деревень в один большой город.
1955-Город воссоединил район Стоктон с площадью 10 квадратных миль(26 квадратных км.)
1965-Построено текущее Фэрфилдское Муниципальное здание.
1972-11-ый ежегодный фестиваль «Homearama» прошел в Фэрфилде, впервые за пределами округа Гамильтон. Ежегодный фестиваль домашних рам после этого проходила в городе еще 2 раза.
1974-Джим Бонимио покупает землю в промышленной зоне города и открывает постоянный овощной супермаркет. Сейчас у сети супермаркетов «Jungle Jims» имеется более 50000 еженедельных покупателей и ежегодный оборот в 100 млн. $.
1979-Сборная Фэрфилда по гольфу побеждает в чемпионате Гамильтона по гольфу. Это первая школьная сборная победивший чемпионат штата Огайо.
1985-Сборная Фэрфилда по бейсболу побеждает чемпионат штата Огайо по бейсболу.
1986-Сборная Фэрфилда по футболу побеждает чемпионат по футболу штата Огайо.
1989-Сеть магазинов «Forest Fair Mall» открывает 3 больших и 37 малых магазинов. В городе построено торговый центр площадью 0.16 км квадратных. Торговый центр в 2004 переименован в «Cincinnati Mills».

География 
Согласно переписи населения Соединённых Штатов, город общей площадью 54,6 км², из которых 54,4 км² занимает земля и 0,2 км² (0,43 %) вода.

Города Огайо
Населённые пункты округа Батлер (Огайо)
Населённые пункты округа Гамильтон (Огайо)